Here — шестой студийный альбом американской R&B и соул-исполнительницы Алиши Киз, вышедший 4 ноября 2016 года на лейбле RCA Records. Диск сразу дебютировал на позиции № 2 в американском альбомном хит-параде Billboard 200.

Об альбоме 
Диск получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Metacritic, The Guardian, Pop Matters, NME.

Альбом возглавил хит-парад США Billboard 200 (с тиражом 159 тыс. экз. в дебютную неделю), став 7-м альбомом Алиши Киз, побывавшим в лучшей десятке (Top-10) с тиражом в дебютную неделю 42,000 копий (или 50000 единиц с учётом стриминга и треков). ранее это были альбомы Киз: Songs in A Minor (№ 1 в 2001 году в США), The Diary of Alicia Keys (№ 1 в 2003), Unplugged (№ 1 в 2005), As I Am (№ 1 в 2007), The Element of Freedom (№ 2 в 2010) и Girl on Fire (№ 1 в 2012).

Список композиций 

Примечания
 «Pawn It All» с бэк-вокалом от Swizz Beatz.
 «Blended Family (What You Do for Love)» с бэк-вокалом от Tish Hyman.
 «She Don’t Really Care/1 Luv» включает сэмплы из «One Love», написанной Nas, Q-Tip, и Jimmy Heath, и представленные Nas; также включает элементы из песни «Fool Yourself», написанной Fred Tackett и представленные Little Feat.
 «Elevate (Interlude)» с бэк-вокалом от Nas.

Участники записи 
По материалам заметок с диска Here.

 Алиша Киз — вокал, программирование ударных, продюсер, клавишные, фортепиано, синтезаторы
 Другие

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Here  на AnyDecentMusic

Альбомы на английском языке
Альбомы США
Альбомы RCA Records
Альбомы Алиши Киз
Альбомы, спродюсированные Swizz Beatz